dekanat Sokółka – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, archidiecezja białostocka
 dekanat Sokółka – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, diecezja białostocko-gdańska